peut désigner :

Allemagne 
 la  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  (Allemagne nazie)

Espagne 
 la  (Espagne républicaine)

États-Unis 
 la  (États-Unis)

France 
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)

Royaume-Uni 
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Royaume-Uni)

Ukraine 
 la  de protection de l'état-major général (Ukraine)
 la  de défense territoriale (Ukraine)

Union soviétique puis Russie 
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique puis Russie)
 la  (Russie)